Die AEGON Manchester Trophy 2017 waren ein Damen-Tennisturnier in Manchester. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 13. bis 18. Juni 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Manchester